Brian Nielsen har flere betydninger:

 Brian Nielsen – tidligere dansk bokser
 Brian Steen Nielsen – tidligere dansk fodboldspiller
 Brian Nielsen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller